«Навсегда» — сборник лучших песен украинской певицы Ирины Билык, выпущенный в 2008 году на лейблах Mamamusic и «Астра Рекордс». В двойной альбом вошли песни из всех альбомов певицы начиная с 1990 года. Первый диск состоит исключительно из русскоязычных песен, второй — из украиноязычных. Песен на украинском — ровно вдвое больше.

Отзывы критиков 
Рецензент портала UMKA заявил, что это хороший сборник, создающий вполне объёмное представление о творческом пути певицы от самых начал и до нынешнего положения вещей.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Ирины Билык
Альбомы Mamamusic
Двойные альбомы